В группе E разыгрываются 4 путёвки в стадию четвертьфинала Евролиги 2013/2014.

Турнирная таблица

Результаты

Первый круг 
1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

Второй круг 
8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Календарь Евролиги 2013/2014

Евролига 2013/2014